Georg Ludewig ist der Name folgender Personen:

* Georg Ludewig (Heimatforscher) (1864–1950), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Politiker 
 Georg Ludewig (Mediziner) (1887–1962), deutscher Generalarzt 

Siehe auch:
 Georg Ludwig